Эрбштайн () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1840—1890) — немецкий нумизмат.
  (1757—1836) — немецкий историк и нумизмат.
 Эрбштайн, Юлиус-Рихард (1838—1907) — немецкий юрист, искусствовед, археолог и нумизмат.
  (1803—1882) — немецкий нумизмат, государственный архивариус.